Ribeirão Santa Bárbara é um rio brasileiro do estado de São Paulo. Nasce no município de Poloni e é afluente da margem direita do Rio Tietê próximo a Buritama e Zacarias

Santa Bárbara, Ribeirão